Madegalatha är ett släkte av fjärilar. Madegalatha ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Madegalatha